Широки Бријег може бити:

 Широки Бријег, насељено мјесто у истоименом граду, западна Херцеговина, Федерација БиХ, БиХ
 Град Широки Бријег, град у западној Херцеговини, Федерација БиХ, БиХ

или

 НК Широки Бријег, фудбалски клуб из општине Широки Бријег
 КК Широки Бријег, кошаркашки клуб из општине Широки Бријег